SMS „Rostock” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od miasta – Rostocka:
 SMS „Rostock” – krążownik lekki typu Karlsruhe z okresu I wojny światowej
 SMS „Rostock” – nieukończony krążownik lekki typu Cöln z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich